Diospyros boliviana är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Henry Hurd Rusby. Diospyros boliviana ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
boliviana